A Seleção Brasileira de Futebol em 2019 participou da Copa América de 2019, consagrando-se campeã pela 9ª vez. Também disputou amistosos contra: Panamá, República Tcheca, Qatar e Honduras, Colômbia, Peru, Senegal, Nigéria, Argentina e Coreia do Sul.

Elenco

Estatísticas

Desempenho 

Atualizado até 10 de julho de 2019

Artilheiros 
Estes são os artilheiros da temporada:

Atualizado até 10 de julho de 2019

Assistências 

Atualizado até 10 de julho de 2019

Jogos

Amistosos Internacionais

Copa América

Fase de Grupos

Quartas de final

Semifinal

Final

Ligações externas 
 
 
 

Futebol de 2019 no Brasil
2019